Cinema
 Chain Reaction (1996) - filme com Keanu Reaves e Morgan Freeman
 Chain Reaction (2006) - filme alemão dirigido por Olaf Ittenbach

Outros usos
 Chain Reaction (banda)
 Chain Reaction (escultura) - de Paul Conrad